Walentin Nikolajew ist der Name folgender Personen:

* Walentin Alexandrowitsch Nikolajew (1921–2009), sowjetischer Fußballspieler und -trainer 
 Walentin Wladimirowitsch Nikolajew (1924–2004), sowjetischer Ringer